Troyon ist der Name

 der französischen Gemeinde Troyon im Département Meuse

Troyon ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Troyon (1867–1948), Schweizer Gesangslehrer
 Constant Troyon (1810–1865), französischer Landschafts- und Tiermaler
 Frédéric-Louis Troyon (1815–1866), Schweizer Archäologe